Brandon puede referirse a:

Canadá
 Brandon (Manitoba)
 Saint-Damien-de-Brandon (Quebec)
 Saint-Gabriel-de-Brandon (Quebec)

Estados Unidos
 Brandon (Colorado)
 Brandon (Florida)
 Brandon (Iowa)
 Brandon (Minnesota)
 Brandon (Misisipi)
 Brandon (Nueva York)
 Brandon (Dakota del Sur)
 Brandon (Vermont)
 Brandon (Wisconsin)
 Brandon Township (Míchigan)
 Brandon Township (Minnesota)
 Lower Brandon Plantation, Virginia.
 Upper Brandon Plantation, Virginia.

Francia
 Brandon (Saona y Loira)

Irlanda
 Brandon (County Kerry)
 Brandon Bay, bahía.
 Brandon Creek
 Brandon Hill, colina.
 Monte Brandon

Reino Unido
 Brandon (County Durham)
 Brandon (Lincolnshire)
 Brandon (Northumberland)
 Brandon (Suffolk)
 Brandon (Warwickshire)
 Brandon Castle
 Brandon Hill (Bristol)